Бе́рги ():

 Берги — ряд фамилий остзейского дворянства.
 Берги — микрорайон Риги.
 Берги — село в Гаркалнском крае.
 Берги — бывшее название села Упесциемс.